Bénédite ist ein französischer Familienname.

Namensträger 
 Georges Bénédite (1857–1926), französischer Archäologe
 Léonce Bénédite (1859–1925), französischer Kunsthistoriker 

Familienname
Französischer Personenname